Kala (film), een Indonesische film noir uit 2007
Kala (album), muziekalbum van de Sri Lankaans-Britse artiest M.I.A.
Kala (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
Kala (Albanië), een plaats in de gemeente Këlcyrë, district Përmet, prefectuur Gjirokastër, Albanië
Kala (Azerbeidzjan), een stad in Azerbeidzjan
Kala (Kirgizië), een dorp in het noordwesten van Kirgizië
Kala (Tarzan), een personage uit de Tarzanverhalen